Het schoonspringen vanaf de 3 meter plank voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2022 vond plaats op 1 en 2 juli 2022 in de Donau-arena in Boedapest.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten weer.
Blauw geeft de halvefinalisten weer.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag halve finale
  Uitslag finale

Vrouwen 03